Fernando Agustín Velaz de Medrano Bracamonte y Dávila (Londres, 23 de diciembre de 1742-Cabo de Buena Esperanza, 22 de noviembre de 1791), fue un noble, aristócrata y militar español,  marqués de Cañete, grande de España,  marqués de Fuente el Sol,  marqués de Navamorcuende y  señor de Montalbo conocido fundamentalmente por su amistad con el literato Cadalso.

Primeros años 

Hijo de D. Jaime José Ignacio Velaz de Medrano y Barros, marqués de Tabuérniga de Velazar, y de Da. Petronila de Bracamonte Dávila y Villalón, hija de los marquéses de Fuente el Sol, nació en Londres, Reino de Gran Bretaña en 23 de diciembre de 1742. Sus padres permanecían exiliados allí tras haberse fugado D. Jaime del castillo de Vélez-Málaga, donde había sido encerrado por orden real tras haber conspirado contra los reyes en 1730. Recibirían el perdón en 1748, regresando entonces a España.

Carrera militar 

Se educó en el Real Seminario de Nobles de Madrid entre 1757 y 1762, fecha en la que sentó plaza en el cuerpo de Guardias Españolas, con el que participó en la Guerra de Portugal, más concretamente en el sitio de Almeida. En los años 70 fue enviado al Río de la Plata donde también tomó parte en algunas acciones militares, sobre todo en la fallida defensa de Río Grande de San Pedro (1776) y en el apoyo a la campaña del virrey Ceballos para la recuperación de la Colonia del Sacramento (1777). Establecido en Buenos Aires, se convirtió en hombre de confianza del segundo virrey del Río de la Plata, D. Juan José de Vértiz.

Exilio en Filipinas 

En 1781 fue detenido por orden del secretario de Guerra Múzquiz por conspirar en el cuarto del Príncipe de Asturias y remitido a Filipinas, donde permaneció hasta 1791 en que fue perdonado por el recién ascendido al trono Carlos IV.

Herencia 

En el archipiélago filipino recibió en 1786 la noticia de haber heredado los títulos de su tío materno, D. Agustín Domingo de Bracamonte Dávila y Villalón, convirtiéndose en el  marqués de Cañete,  marqués de Fuente el Sol,  marqués de Navamorcuende y  señor de Montalbo. Con ellos obtenía la grandeza de España.

Familia 

Dejó en Filipinas dos hijos naturales habidos en una relación extraconyugal con una tagala de nombre Luisa Cuenca, natural de la localidad de Bacoor y cuya familia pertenecía a la nobleza filipina llamada Principalía. El primer embajador de Filipinas en el Reino Unido, José E. Romero (en), era descendiente directo de D. Fernando y Da. Luisa.

Regreso a España y muerte 

En el viaje de regreso a la Península, a bordo del paquebote inglés Swallow (en), le sobrevino la muerte, a la altura del Cabo de Buena Esperanza en 22 de noviembre de 1791.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Glendinnig, N. y Harrison, N. (eds.) (1979). Escritos autobiográficos y epistolario de José de Cadalso. Londres: Thamesis Book Limited.

Téllez Alarcia, Diego (2015). Jaque al Rey: la conspiración del marqués de Tabuérniga. Madrid: Endymion, 2015.

Téllez Alarcia, Diego (2017). "Intriga cortesana y represión política en el reinado de Carlos III: el caso de D. Fernando Bracamonte Velaz de Medrano (1742-1791)". Magallanica: revista de historia moderna 3 (6 (Enero-Junio 2017)): 226-242. ISSN 2422-779X.

Caballeros de la Orden de Malta
Españoles del siglo XVIII
Grandeza de España
Marqueses de España
Marqueses de Cañete
Marqueses de Fuente el Sol
Marqueses de Navamorcuende
Marqueses de Tabuérniga
Nobles de España del siglo XVIII